Ocelum (en grec antic Ὤκελον segons Estrabó) era una ciutat de la Gàl·lia Transpadana, que menciona Juli Cèsar i diu que era l'última ciutat d'aquesta província ("citerioris provinciae extremum"), i allà va haver de lluitar amb tribus gal·les independents, els els ceutrons, graiòcels i caturiges que ocupaven els passos dels Alps.

En temps d'Estrabó, Ocelum era una ciutat fronterera del regne de Marc Juli Coti, els Alps Cottis, a la vora del riu Duria Minor, propera a Segúsio a Ligúria. Per la ciutat passava una via que anava d'Embrun (Ebrodunum) a la Gàl·lia fins a Segúsio, per l'important pas de Mont Genevre.

Referències 

Ciutats celtes de la Gàl·lia Transpadana
Oppida